Avagina är ett släkte av plattmaskar som beskrevs av Leiper 1902. Enligt Catalogue of Life ingår Avagina i familjen Isodiametridae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Convolutidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Plattmaskar
Avagina